

Населені пункти та їхні частини

 Болеславув — село в гміні Строне-Шльонські Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Болеславув — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Болеславув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Болеславув — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Болеславув — село в гміні Пширув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Болеславув — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Болеславув — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Болеславув — частина села Острув у гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Болеславув — частина села Феліксув у гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Болеславув — частина села Рашкув у гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Болеславув — частина села Полесе-Мікуловське в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Болеславув — частина села Іґнацев у гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки